Die Erste Division 1928/29 war die 29. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. September 1928 und endete mit dem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft am 16. Juni 1929.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams von Royal Antwerpen und Beerschot AC bestritten am 16. Juni 1929 ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel.

|}

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1928/29